Die Aradschin chumb 1998 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
13 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg direkt auf, der Zweitplatzierte spielte gegen den Letzten der Abstiegsrunde um den Aufstieg.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off

|}

1998
Fußballsaison 1998